Albertson (New York), plaats in de Verenigde Staten
 Albertson Brook, rivier in New Jersey
 Jack Albertson (1907-1981), Amerikaans acteur

Zie ook 
 Albert (doorverwijspagina)
 Alberts (doorverwijspagina)